Een polderhuis is een gebouw waarin het bestuur van een polder vergadert. In Nederland waren polders tot in de twintigste eeuw vaak zelfstandige waterschappen en zij hadden dan dus een eigen bestuur. In Vlaanderen zijn vele polders nog steeds zelfstandige bestuursorganen, zie watering (bestuur).

(Voormalige) polderhuizen 
 Polderhuis (Abcoude), tevens voormalig gemeentehuis annex politiebureau
 Polderhuis (Acquoy), rijksmonument
 Amsterdam
 Polderhuis (Rustenburgerstraat), gemeentelijk monument, woning in De Pijp
 Polderhuis (Boerenwetering), in 1924 afgebroken
 Polderhuis (Alexanderpolder),
 Polderhuis (Bergschenhoek), rijksmonument, sinds 2020 bed and breakfast
 Polderhuis (Hoofddorp), rijksmonument
 Polderhuis (Middelburg), sinds 2015 hotel
 Polderhuis (Ouddorp), rijksmonument, museum
 Noorderpolderhuis (Schermerhorn), rijksmonument
 Polderhuis (Westkapelle), sinds 2004 Dijk- en Oorlogsmuseum
 Polderhuis (Wieringerwaard)

Zie ook 
 Gemeenlandshuis
 Waterschapshuis

Polder
Bouwwerk naar functie
 Polderhuis